Er zijn verschillende wijzen waarop gezichten worden herkend:
Biometrische gezichtsherkenning
Zintuiglijke gezichtsherkenning